Patka může být:

 chlebová patka – skrojek chleba
 patka – zdrobnělina od slova pata
 patka boty – zadní část obuvi – viz sousloví srážet patky
 patka lyží – koncová část lyží
 patka písmene – serif, část písmene v typografii
 patka (účes) – typ účesu, resp. část vlasů na čele sčesaných na stranu
 kotevní patka – stavební díl sloužící k ukotvování 
základová patka – součást základů stavby 
patka (architektura) – patka sloupu, dolní zakončení sloupu 
 strojní patka – součástka sloužící k připevňování k jiné součástce

Související články 
 Pata
 Patice